Emborg ist der Familienname folgender Personen:

 Jens Laursøn Emborg (1876–1957), dänischer Komponist
 Jørgen Emborg (* 1953), dänischer Jazz-Pianist und -Komponist
 Willy Emborg (* 1921), dänischer Radrennfahrer